Диамела Эльтит (; род. , Сантьяго) — чилийская писательница.

Биография 
Преподавала литературу в Технологическом университете. С 1979 года входила в авангардный Коллектив художественных действий (), куда также входил Рауль Сурита. CADA противостояла авторитарной культурной политике Пиночета, а Диамела, участвуя в деятельности группы, выступала с манифестами, участвовала в коллективных акциях. Осознанный маргинализм и противостояние мейнстриму определили экспериментальную поэтику романов Эльтит.

В 1990—1993 годах была культурным атташе Чили в Мексике. Неоднократно работала в университетах США как приглашённый профессор. Её супруг, бывший председатель Социалистической партии Чили Хорхе Аррате, в 2009 году выдвигался в президенты от коалиции Коммунистической, Гуманистической и ряда меньших леворадикальных и левохристианских групп.

Творчество 
Основная тема Диамелы Эльтит — влияние технологий насилия и господства на повседневную жизнь, отношения между людьми, язык и формы общения в условиях диктатуры.

Романы Эльтит переведены на английский, они привлекают внимание американских и британских исследователей.

Романы 
 Lumpérica (1983)
 Por la patria (1986)
 El cuarto mundo (1988)
 El padre mío (1989)
 Vaca sagrada (1991)
 El infarto del alma (1994)
 Los vigilantes (1994)
 Los trabajadores de la muerte (1998)
 Mano de obra (2002)
 Puño y letra (2005)
 Jamás el fuego nunca (2007)
 Impuesto a la carne (2010, номинация на национальную премию в области искусств Альтасор)
 Fuerzas especiales (2013)

Интервью 
 Morales L. Conversaciones con Diamela Eltit. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1998

Признание 
Премия Хосе Доносо (2010).

Примечания

Литература 
 Una Poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit/ Juan Carlos Lértora, ed. Santiago: Para Textos/Editorial Cuarto Propio, 1993
 Tierney-Tello M.B. Allegories of transgression and transformation: experimental fiction by women writing under dictatorship. Albany: State University of New York Press, 1996
 Cróquer Pedrón E. El gesto de Antígona o la escritura como responsabilidad: Clarice Lispector, Diamela Eltit y Carmen Boullosa. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2000
 Norat G. Marginalities: Diamela Eltit and the subversion of mainstream literature in Chile. Newark: University of Delaware Press; London: Associated UP, 2002
 Morales L. Novela chilena contemporánea: José Donoso y Diamela Eltit. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2004
 Llanos B. Letras y proclamas: la estética literaria de Diamela Eltit. Santiago: Editorial Cuarto Propio; Granville: Denison University, 2006
 Green M. Diamela Eltit: reading the mother. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2007

Ссылки 
 Тексты on line, интервью, статьи о творчестве
 
  Диамела Эльтит на сайте YouTube

Писатели по алфавиту
Писательницы Чили
Испанские писатели XX века
Испанские писатели XXI века
Выпускники Папского католического университета Чили
Профессор латиноамериканских исследований Симона Боливара (Кембридский университет)
Лауреаты премии Карлоса Фуэнтеса